Trzecie Ministerstwo Przemysłu Maszynowego ChRL (中华人民共和国第三机械工业部), jeden z urzędów centralnych w Chińskiej Republice Ludowej, który nadzorował przemysł lotniczy.

Ministerstwo powołano w kwietniu 1955. Po rewolucji kulturalnej pierwsza informacja o jego działalności pochodzi ze marca 1973. Pod tą nazwą ministerstwo był znane do maja 1982. W kwietniu 1988 stało się częścią nowo utworzonego Ministerstwa Przemysłu Lotniczego i Kosmonautycznego.

W trakcie ścisłej współpracy ze Związkiem Radzieckim ministerstwo było odpowiedzialne za uruchomienie produkcji dostarczanych przez ZSRR myśliwców F-2 (MiG-15), J-4 (MiG-17), J-S (MiG-17PF) i J-6 (MiG-19) oraz bombowców H-5 (Ił-28) i H-6 (Tu-16). Uruchomiło też własną produkcję myśliwców J-7 (MiG-21). 

Nowoczesne zakłady lotnicze są w Shenyangu (J-5, J-6), Xi’an (H-6), Harbinie (H-5) i Chengdu (J-7).

Zobacz też
Pierwsze Ministerstwo Przemysłu Maszynowego Chińskiej Republiki Ludowej
Drugie Ministerstwo Przemysłu Maszynowego Chińskiej Republiki Ludowej, resort przemysłu atomowego
Czwarte Ministerstwo Przemysłu Maszynowego Chińskiej Republiki Ludowej, resort przemysłu elektronicznego 
Piąte Ministerstwo Przemysłu Maszynowego Chińskiej Republiki Ludowej, resort przemysłu czołgowego i artyleryjskiego
Szóste Ministerstwo Przemysłu Maszynowego Chińskiej Republiki Ludowej, resort przemysłu okrętowego
Siódme Ministerstwo Przemysłu Maszynowego Chińskiej Republiki Ludowej, resort przemysłu kosmicznego
Ósme Ministerstwo Przemysłu Maszynowego Chińskiej Republiki Ludowej

Bibliografia
Malcolm Lamb: Directory of officials and organizations in China, M.E. Sharpe Inc. Armonk, NY 2003, s. 1911+, , tom 1
China’s Economic System, Routledge Abingdon 2005, 594 s., 

Ministerstwa Chińskiej Republiki Ludowej
Gospodarka Chin